Tapirensi – abitanti di Tapira (Minas Gerais)
Tapirensi – abitanti di Tapira (Paraná)